Holmwood steht für:

 Holmwood (Louisiana), Unincorporated Community im Calcasieu Parish im US-Bundesstaat Louisiana
 Holmwood (Surrey), Ort in der englischen Grafschaft Surrey
 Holmwood House, Villa in der schottischen Stadt Glasgow
 Holmwood Island, Insel im Lake Manapouri, der Region Southland, im Süden der Südinsel von Neuseeland

Holmwood ist der Familienname folgender Personen:

 John Holmwood (* 1950), britischer Soziologe